Eishockey-Nationalliga 1955/56 bezeichnet:
 Eishockey-Nationalliga (Österreich) 1955/56
 Nationalliga A (Eishockey) 1955/56 in der Schweiz